

Янчево — село в гміні Санток Ґожовського повіту Любуського воєводства
 Янчево — село в гміні Єдвабне Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Янчево — село в гміні Візна Ломжинського повіту Підляського воєводства